Mundillo puede referirse a varias especies de plantas:
el árbol Acer monspessulanum, de las aceráceas, de hasta 10 m de altura.
el arbusto Viburnum opulus, de las adoxáceas, de 4-5 m de altura.
un arbusto de la familia de las caprifoliáceas, muy ramoso, de 2-3 m de altura.

Mundillo también significa calentador de cama.